Hugh Cecil Lowther, 5.º conde de Lonsdale, (25 de enero de 1857–13 de abril de 1944) fue un noble inglés, recordado por ser un gran aficionado a los deportes y por su vida de ostentación y placer que le llevaron a la ruina.

Biografía 

El segundo hijo de Henry Lowther, tercer conde de Lonsdale, sucedió a su hermano, St George Lowther, 4.º conde de Lonsdale, en 1882.

En 1878, antes de obtener su herencia, Hugh se casó con lady Grace Cecilie Gordon, tercera hija de Charles Gordon, 10.º marqués de Huntly. Su familia se opuso al matrimonio ya que Hugh no era entonces rico y tenía fama de irresponsable, fama que demostró ser cierta cuando al año siguiente la familia Lowther tuvo que rescatarle por una ruinosa inversión en ganado en América.

El matrimonio vivió en Barleythorpe Hall, cerca de Oakham. Grace quedó embarazada pero perdió la criatura tras una caída mientras cazaba. Ese accidente le impidió tener niños y quedó parcialmente inválida el resto de su vida.

Heredó una riqueza enorme proveniente de minas de carbón en Cumberland, y pasó a poseer 75000 acres de tierra. Tuvo residencias en el castillo de Lowther,  en el de Whitehaven, en Barleythorpe y en la Carlton House Terrace, Londres. Dedicó su riqueza a llevar una vida de ostentación y placer.

En 1888, tras un escándalo amoroso con la actriz Violet Cameron, Lonsdale emprendió un viaje de exploración por las regiones árticas de Canadá llegando hasta la isla Melville, donde estuvo a punto de morir antes de llegar a la isla de Kodiak, frente a la costa de Alaska en 1889, tras lo que regresó a Inglaterra. Su colección de objetos de los inuits, que reunió durante sus exploraciones en Alaska y en el noroeste de Canadá, se encuentran ahora en el Museo Británico.

El señor de Lonsdale era conocido como el Yellow Earl (conde amarillo) por su inclinación a usar ese color. Fue fundador y primer presidente de The Automobile Association que adoptó su librea. Fue un deportista ávido y un bon vivant y era conocido como «el gentleman deportivo más grande de Inglaterra». Fue uno de los fundadores y primer presidente del club de boxeo National Sporting Club Boxeo. Su nombre se ha utilizado posteriormente para la marca de ropa de boxeo y deportiva Londsdale y para una marca de puros.

Lonsdale realizó una famosa apuesta con John Pierpont Morgan sobre si un hombre podría circunnavegar el globo sin identificarse. Era aficionado a la caza del zorro, siendo el maestro de ceremonias de los dos clubes de caza más importantes de Inglaterra. Fue un aficionado al fútbol, y fue presidente de Arsenal Football Club durante un breve periodo en 1936, más tarde sería su el presidente honorario.

En agosto de 1895 el emperador alemán Guillermo II visitó el castillo de Lowther para participar en una cacería de urogallos. Los reyes de Italia y dePortugal también estuvieron como invitados en el castillo, y el káiser volvió una segunda vez 1902. El káiser distinguió al conde como caballero de primera clase de la Orden de la Corona de Prusia.

Fue ayudante del general-adjunto del regimiento de caballería voluntario Imperial Yeomanry durante la primera parte de la Segunda Guerra Bóer, desde el 28 febrero de 1900 hasta que finalizó en 1901. Durante la Primera Guerra Mundial su función de mando la desempeñó como agente de reclutamiento tanto de hombres como de caballos. Formó parte de un batallón de compañeros, el Lonsdales (11.º batallón, regimiento de Frontera)..Ayudó a fundar una entidad benéfica para defensa de los animales, Our Dumb Friends League (ahora Blue Cross, Cruz Azul), de la que fue su director durante la guerra.

Después de la guerra Hugh dejó de cazar y se dedicó más a los caballos de carreras. Fue auxiliar sénior del Jockey Club. Sólo consiguió una importante victoria, el St Leger en 1922. Fue también el primer presidente del Royal International Horse Show en Olympia. A pesar de que era miembro de la Cámara de los Lores asistió a  pocas pocas de sus sesiones.

Debido a su extravagancia se vio forzado a vender algunas de sus propiedades heredadas. En 1921 vendió el castillo de Whitehaven , y en 1926 el de Barleythorpe. Ese mismo año las minas de carbón del oeste cerraron. En 1935 abandanó el castillo de Lowther porque ya no podía pagar su mantenimiento y residió en un alojamiento mucho más pequeño. Grace murió en 1941 y tres años más tarde, Hugh murió en Stud House, Barleythorpe, a la edad de 87 años.

Su desmesurado derroche dilapidó las posesiones que heredó, y su heredero, su hermano Lancelot, el 6.º conde tuvo que subastar parte de las pertenencias del castillo de Lowther en 1947. Esta fue la venta más cara de una mansión inglesa en el siglo XX.

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 Retratos de Hugh Cecil Lowther, 5.º Conde de Lonsdale la Galería de Retrato Nacional, Londres 
 El Peerage

Nobles de Reino Unido
Miembros de la Orden de la Jarretera
Caballeros grandes cruces de la Real Orden Victoriana